Оноди  () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Оноди, Адольф (1857—1919) — венгерский медик, хирург, оториноларинголог. Член Венгерской академии наук. Педагог, профессор, доктор медицины.
 Оноди, Хенриетта (род. 1974) — венгерская спортсменка, гимнастка, чемпион мира 1992 года.